Матильда-Амиви Петижан (, род. 19 февраля 1994, Нигер) — тоголезская лыжница. Проживает в Mont-Saint-Anne, около города Квебек, Канада. Выступает за клуб Centre National d'Entrainement Pierre Harvey, Квебек, Канада.

Биография 
Матильда-Амиви Петижан родилась 19 февраля 1994 года по одним данным в Республике Нигер, по другим данным — в городе Кпалиме, Тоголезская Республика. Отец — гражданин Франции, мать, Одетта Адзо, из Того.

В возрасте 2,5 лет Матильда-Амиви Петижан переехала во Францию.

Лыжным спортом занимается с 12 лет. Матильда показывала средние результаты на юниорском уровне. Тренер Jean-Paul Minary.

В марте 2013 года через социальную сеть Facebook связалась с тоголезскими спортивными функционерами, предложив свои услуги. 

После смены гражданства она стала знаменосцем на открытии XXII зимних Олимпийских игр. 

Окончила  в городе Анси, Франция.

Выступает за клуб Centre National d'Entrainement Pierre Harvey, Квебек, Канада. Тренеры: Louis Bouchard и Charles Castonguay.

В 2018 году она стала знаменосцем на открытии XXIII зимних Олимпийских игр.

В октябре 2021 года Матильда Петижан баллотируется в Комиссию спортсменов МОК.

Статистика выступлений 
Последнее обновление: февраль 2018 года.

Примечания 

Персоналии:Верхняя Савойя
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники Франции
Лыжники Того
Персоналии:Квебек
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года